Вейккаусліга 2015 — 85-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Фінляндії. Стартував 12 квітня 2015 року та тривав до 25 жовтня 2015. Титул чемпіона захищав ГІК, чемпіоном Фінляндії вперше в історії став клуб «Сейняйоен Ялкапаллокерго» (Сейняйокі).

Клуби

Тренери та спонсори

Підсумкова таблиця 

 

 

Примітки: 
1. Клуб Марієгамн візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2016—2017 як переможець Кубку Фінляндії з футболу 2015

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Плей-оф 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 жовтня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 жовтня 2015

|}

Бомбардири

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Вейккаусліга на soccerway 

2015
Фінляндія
2015 у Фінляндії